Генгам (Guingamp) — один из вариантов передачи названия французского города Генган.
 «Генгам» — футбольный клуб из города Генган.
  — женский футбольный клуб из города Генган.

См. также